Георгий Каминский:
 Каминский, Георгий Изявич (род. 1960) — российский авиационный спортсмен, многократный чемпион мира по пилотажу на планерах.
 Каминский, Георгий Михайлович (в монашестве Палладий; 1896—1978) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Житомирский и Овручский.